kámea ékkő
 Kámea keresztnév
 Kámea amulett
 kámeaszerep, cameoszerep